

Geografia

Austria 
 Wattenberg – gmina w kraju związkowym Tyrol, w powiecie Innsbruck-Land

Niemcy 
 Wattenberg – dzielnica Berchinga

Osoby 
 Albert Wattenberg – amerykański fizyk
 Diedrich Wattenberg – niemiecki astronom
 Hermann Wattenberg – amerykański chemik